Бугры — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бугры — хутор в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Бугры — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Бугры — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Бугры — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Бугры — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Бугры — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Бугры — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Бугры — хутор в Золотухинском районе Курской области.
 Бугры — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Бугры — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Бугры — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Бугры — деревня в Ичалковском районе Мордовии.
 Бугры — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Бугры — посёлок при станции в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Бугры — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Бугры — деревня в Новосибирской области.
 Бугры — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Бугры — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Бугры — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Бугры — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Бугры — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Бугры — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.
 Бугры — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Бугры — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Бугры — деревня в Парабельском районе Томской области.
 Бугры — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Бугры — упразднённый посёлок рабочего поселка Базарный Сызган Ульяновской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Бугры — упразднённое село в Раздольненском районе.

См. также 
 Голые Бугры
 Бугров
 Бугровой